Амелі Моресмо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Ліндсі Девенпорт.

У фіналі Мартіна Хінгіс перемогла Девенпорт з рахунком 6–3, 4–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Мартіна Хінгіс (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Анна Курнікова (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Дженніфер Капріаті (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Надія Петрова (кваліфаєр)
 n/a
  Брі Ріппнер (кваліфаєр)
  Тіна Писник (кваліфаєр)

<li> Марія Елена Камерін (1-ше коло)
<li> Александра Стівенсон (1-ше коло)
<li> Крістіна Торренс-Валеро ''(1-ше коло)
<li>n/a

 Кваліфікувалися 

  Надія Петрова
 ''' Олена Бовіна

<li>  Брі Ріппнер
<li>  Тіна Писник

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Adidas International 2001 Draw 

Adidas International
Adidas International 2001